Whatever You Want est le titre de plusieurs œuvres :

 Whatever You Want, album du groupe de rock britannique Status Quo sorti en 1979 ;
 Whatever You Want, chanson extraite de cet album.
 Whatever You Want, chanson de Tina Turner sortie en 1996 ;
 Whatever You Want - The Very Best of Status Quo, compilation du groupe Status Quo sortie en 1997 ;
 Whatever You Want, album du groupe français Valentine's Day sorti en 2010 ;
 Whatever You Want, chanson de P!nk sortie en 2017.